

Geografie

Overige
Graaf van Pembroke
Pembroke Castle
Pembroke College (Cambridge)
Pembroke College (Oxford)
Percival Pembroke
Welsh corgi Pembroke